Pelia är ett släkte av kräftdjur. Pelia ingår i familjen Pisidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Pelia